Diari de Girona, diari d'informació general editat a Girona
 DuckDuckGo, motor de cerca d'internet
 David de Gea, futbolista espanyol
 Drop Dead, Gorgeous, grup musical de post-hardcore de Denver, als Estats Units
 Societat Dermatològica Alemanya (del seu nom en alemany Deutsche Dermatologische Gesellschaft), associació científica dedicada a la dermatologia d'Alemanya
 DDG Hansa (de l'acrònim en alemany Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft), empresa naviliera històrica d'Alemanya
 DDG també s'utilitza en el número de gallardet per a destructor amb míssils guiats, vaixell destructor proveït de míssils guiats